Aek Tolang (Padang Bolak)
Aek Tolang (Pandan)